Ringkvist, Ringqvist eller Ringquist är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Ringqvist
 Camilla Ringquist
 Cecilia Ringkvist
 Charlotta Ringqvist
 Elias Ringqvist
 Elisabeth Thand Ringqvist
 Jonas Ringqvist
 Jörgen Ringqvist
 Thure Ringqvist
 Ylva Ringqvist ten Siethoff

Svenska efternamn